XXXVI чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с января по апрель 1974 года.

В соревнованиях I группы приняли участие команды из 4 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Автомобилист» Ленинград, «Буревестник» Москва, СКА Ростов-на-Дону, «Динамо» Москва, «Динамо» Ленинград); УССР (ОдТИЛ Одесса, «Локомотив» Киев, «Звезда» Ворошиловград, «Автомобилист» Днепропетровск); ЛатССР («Радиотехник» Рига); КазССР («Буревестник» Алма-Ата).

Команды провели двухкруговой турнир по туровой системе.

Состав призёров не изменился по сравнению с чемпионатом 1973 года. Московские армейцы, укрепившиеся перешедшим из ростовского СКА Владимиром Кондрой, выиграли пятый титул подряд, проиграв лишь одну встречу.

I группа

II группа 
1. «Мотор» Минск
2. «Калев» Маарду
3. «Локомотив» Харьков
4. «Динамо» Сочи
5. ДСК Фрунзе
6. «Автомобилист» Грозный
7. «Молдова» Кишинёв
8. «Буревестник» Тбилиси
9. «Мэхсул» Баку
10. «Динамо» Ташкент
11. «Куроапаратура» Вильнюс
12. «Хосилот» Душанбе.

«Динамо» (Ленинград) не сумело закрепиться в I группе. Его место займёт минский «Мотор».

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Виктор Борщ, А. Данилов, Владимир Дорохов, Леонид Зайко, Владимир Ковалёв, Владимир Кондра,Владимир Паткин, Анатолий Полищук, Владимир Путятов, Юрий Старунский, Ефим Чулак. Тренер — Юрий Чесноков.

 «Радиотехник» (Рига): Э.Августинский, Олег Антропов, Юрис Девейкус, В.Исаченко, Э.Киркумс, И.Межкунгс, Г.Мещерский, М.Россов, В.Рубен, Павел Селиванов, А.Страздиньш. Тренер — Зигисмунд Григолюнович.

 «Автомобилист» (Ленинград): А.Балашов, Фёдор Барчуков, Александр Визжачёв, В.Виноградов, В.Воронов, Александр Ермилов, Вячеслав Зайцев, Н.Лисицын, В.Ребров, Александр Сапрыкин, Г.Скорбинин, А.Хохлов. Тренер — Вячеслав Платонов.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Олег Антропов («Радиотехник» Рига);
Виктор Борщ (ЦСКА Москва);
Александр Визжачев («Автомобилист» Ленинград);
Юрий Девейкус («Радиотехник» Рига);
Александр Ермилов («Автомобилист» Ленинград);
Леонид Зайко (ЦСКА Москва);
Вячеслав Зайцев («Автомобилист» Ленинград);
Владимир Кондра (ЦСКА Москва);
Валерий Кравченко («Дорожник» Алма-Ата);
Валерий Кривов («Звезда» Ворошиловград); 
Вильяр Лоор («Калев» Маарду);
Михаил Лопатин (СКА Ростов-на-Дону); 
А. Махнанов (СКА Ростов-на-Дону);
Владимир Паткин (ЦСКА Москва);
Анатолий Полищук (ЦСКА Москва);
Владимир Путятов (ЦСКА Москва);
Михаил Раздабара («Звезда» Ворошиловград); 
Михаил Россов («Радиотехник» Рига);
Александр Сапрыкин («Автомобилист» Ленинград);
Павел Селиванов («Радиотехник» Рига);
Юрий Старунский (ЦСКА Москва);
Владимир Чернышёв (МВТУ Москва);
Владимир Уланов (МВТУ Москва);
Ефим Чулак (ЦСКА Москва).

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1974 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1974 году